Алессандро Бьянки ()
  (1813-1???) — адвокат и политик Сардинского королевства и Королевства Италия.
 Бьянки, Алессандро (род. 1945) — итальянский учёный и политик, министр транспорта(2006—2008).
  (род. 1965) — итальянский политик, мэр Нуоро.
  (род. 1966) — итальянский футболист.
  (род. 1969) — итальянский актёр, участник комического дуэта «Бьянки и Пульчи».
  (род. 1977) — итальянский баскетболист.
  (род. 1989) — сан-маринский футболист.